Sonic Boom (televisieserie) - Amerikaans-Franse animatieserie
 Sonic Boom (Kiss) - album van Kiss
 Sonic Boom (Lee Morgan) - album van Lee Morgan
 Sonic Boom: Rise of Lyric, een computerspel uit 2014

Zie ook
 Supersonische schokgolf